Güneş ist ein türkischer männlicher und weiblicher Vorname sowie Familienname mit der Bedeutung „Sonne“. Außerhalb des türkischen Sprachraums kommt gelegentlich auch die Schreibweise Günes vor.

Namensträger

Männlicher Vorname 

 Güneş Taner (* 1949), türkischer Politiker

Familienname 
 Ali Güneş (* 1978), türkischer Fußballspieler
 Bahaddin Güneş (* 1960), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Betin Güneş (* 1957), türkischer Pianist
 Burcu Güneş (* 1975), türkische Popmusikerin
 Erdal Güneş (* 1982), türkischer Fußballspieler
 İhsan Güneş (* 1951), türkischer alevitischer Volksmusiker
 Karim Günes (* 1986), deutscher Schauspieler und Model
 Merdan Güneş (* 1967), türkischer Theologe
 Şenol Güneş (* 1952), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Sertan Günes (* 1982), österreichischer Fußballspieler
 Tolga Günes (* 1997), österreichischer Fußballspieler
 Turan Güneş (1921–1982), türkischer Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer und Politiker
 Umut Güneş (* 2000), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Yeter Güneş (* 1964), antifaschistische Aktivistin aus der Türkei

Sonstiges 
 Güneş (Tageszeitung), Tageszeitung in der Türkei
 Güneş (Zeitung), Tageszeitung in Nordzypern
 Güneş SK, in den 1930er Jahren ein türkischer Fußballverein in Istanbul
 Vakıfbank Güneş Sigorta İstanbul, türkischer Volleyballclub

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname

en:Güneş